Тёйен ():

 Тёйен — часть города Осло (Норвегия), расположенная восточнее центра города, частично в административном районе Гамле-Осло.
 Тёйен — станция метро в Осло.